YP — обозначение цифровых плееров бренда Yepp от Samsung Electronics.
 YP — клиент-серверный протокол Network Information Service.